Трифенилфосфат (трифениловый эфир фосфорной кислоты) — органическое соединение с формулой (C6H5O)3PO являющееся сложным эфиром ортофосфорной кислоты и фенола. При нормальных условиях представляет собой мягкое легкоплавкое кристаллическое вещество белого цвета. Нашел широкое применение в качестве добавки — антипирена и пластификатора при производстве полимеров.

Получение 
Трифенилфосфат получают путём взаимодействия фенола с хлорокисью фосфата с применением катализаторов (галагенидов металлов). При этом образующийся в результате реакции хлороводород удаляют с помощью вакуумирования.

Применение 
Широко применяется в производстве различных полимеров как пластифицирующая и антипиренная добавка. Придает свойства трудногорючести пластмассам. Является пластификатором нитролаков и эмалей, а также лаков для ногтей.

Ограничения по использованию  

В настоящее время трифенилфосфат не используется для производства полимерных изделий, контактирующих с продуктами питания (из-за токсичности продуктов его разложения – фенола и пентаоксида фосфора), для этих целей вытесняется нетоксичным дибутилсебацинатом.

Токсичность 
Обладает слабовыраженным токсическим действием. Длительный контакт с кожей вызывает раздражение. У некоторых людей отмечаются аллергические реакции.

Примечания

Литература 
 

Органические фосфаты